Fasoli ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Fasoli (* 1939), italienischer Jazz-Saxophonist (Tenor- und Sopransaxophon) und Komponist des Modern Jazz
 Gina Fasoli (1905–1992), italienische Mittelalterhistorikerin